Barrelville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Barrelville (Maryland), im Allegany County
 Barrelville (South Carolina), im Charleston County